Die Saison 1979/80 war die fünfte Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Hauptrunde in vier Gruppen mit je zehn Mannschaften aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, wobei die Gruppen Nord und Ost sowie die Gruppen Süd und West gemeinsame Playoffs austrugen. Die beiden Sieger jeder Playoffgruppe qualifizierten sich wiederum für die Kvalserien, in der sie auf den Vorletzten der Elitserien trafen. Die beiden Erstplatzierten der Kvalserien durften in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten. Die beiden Letztplatzierten jeder Hauptrundengruppe stiegen direkt in die Division 2 ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Nord/Ost 
Erste Runde
 Timrå IK – Hammarby IF 1:2 (4:0, 2:4, 3:4)
 Kiruna AIF – Västerås IK 2:1 (13:3, 1:6, 4:1)
 Örebro IK – Luleå HF 0:2 (2:4, 5:6)
 Södertälje SK – IFK Kiruna 2:0 (12:4, 16:4)

Zweite Runde
 Södertälje SK – Hammarby IF 2:1 (5:8, 3:1, 4:2)
 Luleå HF – Kiruna AIF 2:1 (5:1, 2:3, 4:2)

Süd/West 
Erste Runde
 Mora IK – Nybro IF 2:0 (2:1, 8:1)
 Bofors IK – IF Troja 2:1 (6:4, 2:7, 11:2)
 IFK Bäcken – IK Rommehed 0:2 (4:5, 4:5 n. V.)
 Karlskrona IK – Strömsbro IF 2:1 (9:4, 3:9, 6:4)

Zweite Runde
 Mora IK – Karlskrona IK 2:1 (4:1, 0:7, 6:0)
 Bofors IK – IK Rommehed 2:1 (3:4, 4:3, 4:3)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1979
Eishockeysaison 1979/80